Brian Davis puede referirse a:

 Brian Davis (1970-), baloncestista estadounidense;
 Brian Davis (-), personaje ficticio de la serie de televisión Héroes.